Patrik Augusta, češki hokejist, * 13. november 1969, Jihlava, Češka.

Augusta je v češkoslovaški ligi igral za klub Dukla Jihlava, s katerim je v sezoni 1990/91 osvojil naslov državnega prvaka. Leta 1992 je bil kot 149. izbran na NHL naboru s strani kluba Toronto Maple Leafs, sedem sezon je preigral v nižjih severnoameriških ligah AHL in IHL, v ligi NHL pa le po dve tekmi za kluba Toronto Maple Leafs in Washington Capitals. V zadnjem delu kariere je igral v nemški ligi za klube Schwenninger Wild Wings, Krefeld Pinguine in Hannover Scorpions. S Krefeldom je v sezoni 2002/03 osvojil naslov nemškega državnega prvaka.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1992 in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je bil obakrat dobitnik bronaste medalje.

Tudi njegov oče Josef je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 15
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 46
| 12
| 12
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 51
| 20
| 23
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 34
| 15
| 11
| 26
|
|
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 92/93
|
| 75
| 32
| 45
| 77
|
| 74
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 23
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 93/94
|
| 77
| 53
| 43
| 96
|
| 105
|
| 11
| 4
| 8
| 12
|
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 93/94
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 94/95
|
| 71
| 37
| 32
| 69
|
| 98
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 7
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 95/96
|
| 79
| 34
| 51
| 85
|
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 96/97
|
| 82
| 45
| 42
| 87
|
| 96
|
| 18
| 4
| 4
| 8
|
| 33
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 97/98
|
| 82
| 41
| 40
| 81
|
| 84
|
| 17
| 11
| 7
| 18
|
| 20
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 98/99
|
| 76
| 28
| 41
| 69
|
| 129
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 98/99
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Schwenninger Wild Wings
| Nemška liga
| 99/00
|
| 34
| 14
| 15
| 29
| -6
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Schwenninger Wild Wings
| Nemška liga
| 00/01
|
| 56
| 25
| 25
| 50
| -15
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 01/02
|
| 60
| 15
| 40
| 55
| +10
| 54
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 02/03
|
| 51
| 15
| 19
| 34
| +4
| 48
|
| 14
| 5
| 13
| 18
| +3
| 18
|-
| Hannover Scorpions
| Nemška liga
| 03/04
|
| 51
| 20
| 18
| 38
| +1
| 66
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|-
| Hannover Scorpions
| Nemška liga
| 04/05
|
| 51
| 17
| 29
| 46
| 0
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| Nemška liga
| 05/06
|
| 22
| 8
| 7
| 15
| +4
| 18
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| -4
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1030
| bgcolor="#7FFF00" | 439
| bgcolor="#7FFF00" | 498
| bgcolor="#7FFF00" | 937
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 1026
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 121
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti St. John's Maple Leafs
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Schwenninger Wild Wings
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti Hannover Scorpions